Barış Demirci (ur. 13 lutego 1986) – turecki skoczek narciarski, pierwszy w historii reprezentant Turcji, który zdobył punkty w międzynarodowych zawodach w skokach narciarskich.

Przebieg kariery 
Na początku swej kariery Barış Demirci reprezentował Francję, jednak nie miał wielkich szans na regularne starty w kadrze tego kraju, toteż postanowił reprezentować kraj swojego ojca, Turcję.

7 października 2006 w Einsiedeln, podczas zawodów o FIS Cupu, zajął 27. miejsce i zdobył cztery punkty, jako pierwszy w historii reprezentant swojego kraju. We wrześniu 2007 wystąpił jeszcze czterokrotnie w zawodach tego cyklu (w Oberwiesenthal i Falun). W ostatnich zawodach (9 września w Falun) zdobył kolejne 4 punkty FIS Cup.

10 marca 2007 zadebiutował z zawodach Pucharu Kontynentalnego w Vikersund i zajął 52., ostatnie miejsce. Dzień później powtórzył ten rezultat. Były to jego jedyne występy w zimowym PK. 15 i 16 września 2007 wystąpił w zawodach letniego cyklu PK w Villach, gdzie dwukrotnie był 59. Po startach tych zakończył karierę.

Do Barışa Demirciego należał oficjalny rekord Turcji w długości skoku narciarskiego, 123 metry (ustanowiony w 2006 prawdopodobnie w Courchevel, gdzie mieszkał i trenował). Po nim na skoczniach zaczęli pojawiać się kolejni reprezentanci Turcji, którzy zanotowali większe osiągnięcia.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Tureccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986